Хајнинген може бити:

 Хајнинген (Доња Саксонија), општина у округу Волфенбител, у њемачкој покрајини Доња Саксонија.
 Хајнинген (Округ Гепинген), општина у округу Гепинген, у њемачкој покрајини Баден-Виртемберг.